Isaac Asimov – biochimico e scrittore statunitense di origine russa
5020 Asimov – asteroide
Asimov – cratere di Marte
Asimov's Science Fiction – rivista statunitense di fantascienza